

События 
 Консулы Флавий Северин и Флавий Дагалайф.
 2 августа — Мятеж близ Тортоны в варварских легионах, поддержанный Рицимером. Майориан отрёкся от престола. Императором провозглашён Ливий Север. 7 августа — Майориан убит Рикимером.
 461—465 — Император Западной Римской империи Ливий Север.
 10 ноября — Умер папа Лев I.
 461—468 — Папа св. Хиларий.
 Договор остроготов с Византией. Заложником в Константинополь направлен сын Тиудимера Теодерих.

Скончались 
 Майориан
 17 марта — Святой Патрик, католический святой

См. также